Саймон Джон Йео (; 10 ноября 1973, Стокпорт, Англия) — английский футболист, игравший на позиции защитник, тренер.

Карьера 
После окончания школы, на протяжении двух лет, Йео работал укладчиком ковром, а затем в мае 1992 года ушел в армию, присоединившись к 22-му Чеширскому полку. Будучи солдатом, он побывал в Боснии и Северной Ирландии.

Покинув армию, он дополнил свою полупрофессиональную футбольную карьеру многочисленными работами, а именно: разнорабочий на стройплощадках, установка туалетов и почтальон в своем родном городе Стокпорт. Последние дни пребывания в Северной Ирландии стали отправной точкой в его становлении футболистом. Он играл за «Файвмайлтаун Юнайтед», находясь в северо-ирландской деревне Клохер, и был частью команды, выигравшей финал кубка Малхерна в 1995 году. Данный турнир организуется футбольной ассоциацией «Ферманах энд Вестерн».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте soccerbase.com
 Профиль на espnfc.com

Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки ФК «Ардс»
Игроки ФК «Керзон Аштон»
Игроки ФК «Хайд Юнайтед»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Маклсфилд Таун»
Игроки ФК «Честер Сити»
Игроки ФК «Нью Зиленд Найтс»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Дройлсден»